Schönbrunn, une commune d'Allemagne située en Bade-Wurtemberg ;
 Schönbrunn im Steigerwald, une commune d'Allemagne située en Bavière ;
 le château de Schönbrunn, un château d'Autriche ;
 le jardin zoologique de Schönbrunn, un parc zoologique autrichien ;
 Schönbrunn, une station du métro de Vienne en Autriche.